Sergei Fedorov Viktorovich (russo: Сергей Викторович Фёдоров, nascido em 13 de dezembro de 1969) é um russo profissional em hóquei no gelo na posição central e ocasionalmente defensor. Ele é o capitão da equipe Metallurg Magnitogorsk do Kontinental Hockey League (KHL). Fedorov ganhou fama na NHL por seu estilo considerado único de jogo com os Detroit Red Wings, onde ganhou 3 Copas Stanley antes de mandatos com os Mighty Ducks of Anaheim, Columbus Blue Jackets, e por último o Washington Capitals a jogar em mais de 1.200 jogos da National Hockey League. Em 25 de outubro de 2008.

Prêmios
NHL First All-Star - 1994.
NHL All-Star Game - 1992, 1994, 1996, 2001, 2002 e 2003.
Hart Memorial Trophy - 1994.
Lester B. Pearson Award - 1994.
Frank J. Selke Trophy - 1994 e 1996.
Master of Sport Award - 1998.
Jackie Robinson Humanitarian Award - 2000.
Kharlamov Trophy - 2003.

Estatísticas da carreira

Estatísticas All-Star

Temporada internacional

Temporada regular e playoffs

Vencedores do Troféu Hart
Jogadores de hóquei no gelo da Rússia
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Naturais de Pskov